Franciaország
Moulon, település Gironde megyében
Moulon, település Loiret megyében